Le tournoi Cleveland Classic 2018 est l'édition 2018 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 2 au 5 février 2018 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild card Marina de Juan Gallach qui réside à Cleveland. 

Joelle King l'emporte en finale face à la championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en février 2018
Squash en 2018